Zentralny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Zentralny (Nischni Nowgorod, Wolodarsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wolodarsk
 Zentralny (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan

Ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Zentralny (Region Altai)
 in der Oblast Iwanowo:
 Zentralny (Iwanowo)
 in der Oblast Kemerowo:
 Zentralny (Kemerowo, Prokopjewsk), im Rajon Prokopjewsk
 Zentralny (Kemerowo, Taschtagol), im Rajon Taschtagol
 Zentralny (Kemerowo, Tissul), im Rajon Tissul
 Zentralny (Kemerowo, Topki), im Rajon Topki
 in der Oblast Kirow:
 Zentralny (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Zentralny (Kostroma, Bui), im Rajon Bui
 Zentralny (Kostroma, Meschewskoi), im Rajon Meschewskoi
 in der Region Krasnodar:
 Zentralny (Krasnodar, Belaja Glina), im Rajon Belaja Glina
 Zentralny (Krasnodar, Mostowskoi), im Rajon Mostowskoi
 Zentralny (Krasnodar, Primorsko-Achtarsk), im Rajon Primorsko-Achtarsk
 in der Region Krasnojarsk:
 Zentralny (Krasnojarsk)
 in der Republik Mordwinien:
 Zentralny (Mordwinien)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Zentralny (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), im Rajon Bogorodsk
 Zentralny (Nischni Nowgorod, Perewos), im Rajon Perewos
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Zentralny (Nowosibirsk)
 in der Region Perm:
 Zentralny (Perm, Nikiforowo), im Stadtkreis Tschussowoi, Gemeinde Nikiforowo
 Zentralny (Perm, Skalny), im Stadtkreis Tschussowoi, Siedlung Skalny
 in der Oblast Rostow:
 Zentralny (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Zentralny (Samara)
 in der Oblast Tambow:
 Zentralny (Tambow)
 in der Oblast Tjumen:
 Zentralny (Tjumen)
 in der Oblast Tomsk:
 Zentralny (Tomsk, Baktschar), in Rajon Baktschar
 Zentralny (Tomsk, Werchneketski), in Rajon Werchneketski
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Zentralny (Tscheljabinsk, Kartaly), im Rajon Kartaly
 Zentralny (Tscheljabinsk, Slatoust), im Stadtkreis Slatoust
 in der Oblast Tula:
 Zentralny (Tula, Arsenjewo), im Rajon Arsenjewo
 Zentralny (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino
 Zentralny (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), im Rajon Tjoplo-Ogarjowski
 in der Oblast Twer:
 Zentralny (Twer)
 in der Oblast Wladimir:
 Zentralny (Wladimir)
 in der Oblast Woronesch:
 Zentralny (Woronesch)

Zentralny steht außerdem für:
 Zentralny administratiwny okrug, Verwaltungsbezirk von Moskau, siehe Zentraler Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Zentralny (Minsk), Verwaltungsbezirk der weißrussischen Hauptstadt